Jardim Jamaica é um bairro localizado na zona oeste de Londrina .

Principais Vias

 Av. Arthur Thomas
 R. Denis Papin
 R. Dr. João Nicolau
 R. João Borges
 R. Johann Gutemberg
 R. Juhei Muramoto
 R. Silvio Bussadori
 R. Rudolph Diesel
 R. Miguel Karakssoff
 R. Ana Porcina de Almeida

Subdivisões

 Jardim Tókio
 Portal do Versalhes
 Parque Jamaica
 Residencial Pinheiros
 Vila Industrial

Jamaica